Ко́лдуэлл ():

Фамилия 
Колдуэлл — распространённая английская фамилия. Наиболее известные носители фамилии Колдуэлл:
  (1867—1936) — американская поэтесса-либреттистка.
 Колдуэлл, Гэри (род. 1982) — шотландский футболист и тренер.
 Колдуэлл, Джо (род. 1941) — американский баскетболист.
 
 
 Колдуэлл, Дэррион (род. 1987) — американский боец ММА.
  (род. 1976) — американский писатель.
 Колдуэлл, Клайв Робертсон (1910—1994) — австралийский лётчик-ас времён Второй мировой войны.
 Колдуэлл, Клайд (род. 1948) — американский художник-иллюстратор.
 Колдуэлл, Малкольм (1931—1978) — британский левый журналист, лоббировавший интересы красных кхмеров.
 Колдуэлл, Мейджор Джеймс (1888—1974) — канадский политик, глава федерации объединённого содружества Канады в 1942—1960 годы, член парламента Канады в 1935—1958 годах.
 Колдуэлл, Роберт (1814—1891) — английский ориенталист, индолог-дравидолог.
 Колдуэлл, Росс (род. 1993) — шотландский футболист.
 Колдуэлл, Сара (1928—2006) — американский дирижёр.
 Колдуэлл, Скотт (род. 1991) — американский футболист.
 Колдуэлл, Софи (род. 1990) — американская лыжница.
 Колдуэлл, Стивен (род. 1980) — шотландский футболист.
 Колдуэлл, Сьюзан (род. 1958) — английская шахматистка.
 Колдуэлл, Хьюберт (1907—1972) — американский гребец.
 Колдуэлл, Эрскин (1903—1987) — американский писатель.
 Колдуэлл, Эшли (род. 1993) — американская фристайлистка.

Составные фамилии 

 Колдуэлл-Поуп, Кентавиус (род. 1993) — американский профессиональный баскетболист.
 Марш-Колдуэлл, Энн (1791—1874) — английская писательница Викторианского периода.
 Колдуэлл-Мур, Альфред Патрик (1923—2012) — английский астроном.

География 
Кроме того, Колдуэлл — название ряда населённых пунктов и округов в США и других странах:

США 
 Колдуэлл (Арканзас)
 Колдуэлл (Айдахо)
 Колдуэлл (Канзас)
 Колдуэлл (Нью-Джерси)
 Колдуэлл (Огайо)
 Колдуэлл (Техас)

Австралия 
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс.

Астрономия 
 Каталог Колдуэлла — каталог астрономических объектов, дополняющий каталог Мессье

Примечания